La palabra "Out" se puede referir a:

 Out, revista estadounidense dedicada al estilo de vida, entretenimiento del hombre homosexual;
 Out (novela), novela de la escritora japonesa Natsuo Kirino.
 Outing, término anglosajón para referirse a "sacar del armario" o hacer pública la homosexualidad de alguien;
 Out (béisbol), jugada en béisbol en la que se retira a un jugador de la ofensiva.
Out (críquet), jugada en críquet en la que se elimina a un jugador ofensivo.

Otras frases que contienen el término:
 Burn-out o síndrome de desgaste profesional;
 Chill out, un género musical contemporáneo;
 Gross-out, subgénero de películas cómicas.